Oder Berg kan syfta på följande platser:

Sydafrika 

 Helderberg (berg i Sydafrika, Västra Kapprovinsen), Cape Winelands District Municipality,

Tjeckien 

 Oderský vrch, berg, 

Robotskapade Sydafrikaförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar